Une biographie est la relation écrite ou orale de la vie d'une personne.
Biographie est une voie d'escalade extrême.